La Organización Hebrea Macabi de Buenos Aires, nacida el 30 de diciembre de 1930 y tiene 91 años de vida. Es una institución social, deportiva, cultural y recreativa, con más de cinco mil asociados.

Las actividades se hayan centradas en cuatro grandes áreas: Educación Física, Educación No Formal, Curso de Líderes y ACE (Arte, Cultura y Expresión).

Las más relevantes personalidades de la política, las letras, el arte, el deporte y de distintos ámbitos han visitado nuestra institución o bien se han desempeñado deportivamente en nuestras instalaciones. 

Presidente: Sr. Pablo Weinstein.

Secretario General: Sr.Matias Toronczyk.

Director Operacional:'Prof Guido Meczyk .

Director Administración:'Lic. David Benasulin .

 Historia 
En la primera Asamblea de Socios, son 19 los firmantes. El Socio N° 1 es el Sr. Adolfo Pinco, el Socio N° 2, el Sr. Simón Naisberg y el Socio N° 3, el Sr. Enrique Woda. El Sr. José Bortman es el presidente de la primera Comisión Directiva.

Con sólidas bases y elaborado fundamento, la Institución se propone transformar la imagen del judío argentino, proponiéndose también, como el Dr. Max Nordau lo señalara, la conformación de jóvenes vigorosos y orgullosos de su identidad. El primer Estatuto institucional formula una expresa adhesión al Movimiento Sionista. 

En 1939, se aprueban jurídicamente nuestros Estatutos, con 119 artículos

En 1941 nace nuestro Himno, la “Marcha Macabeos”,

En diciembre del 2000, al cumplir la Institución 70 Años de vida, se realizó un muy intenso Programa de Celebración.

 Nombres 
Nuestra Entidad nace el 30 de diciembre de 1930 en Buenos Aires (Argentina) con el nombre de Asociación Israelita de Gimnasia Macabi. 

Desde febrero de 1936, nuestro nuevo nombre es el de Asociación Deportiva Hebrea Macabi. 

Desde diciembre de 1950, el nuevo nombre es el de Organización Hebrea Argentina Macabi.

Desde el 21 de octubre de 1957 pasamos a tener el nombre que hasta hoy se mantiene: Organización Hebrea Argentina Macabi —como resultado de la fusión entre la Organización Hebrea Macabi y el Círculo Israelita Argentino—.

Comunidad
Macabi de Buenos Aires es miembro de FACCMA (Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos), CLAM (Confederación Latino Americana Macabi) y de la Maccabi World Union (Unión Mundial Macabi).

 Sedes 
Inicialmente, las clases de gimnasia y las prácticas deportivas se llevan a cabo en el Cangallo Schule, de la calle Cangallo (actualmente, Tte. Gral. J.D. Perón 2169), donde se imparten clases de gimnasia y prácticas deportivas. 

Y la Secretaría, a una cuadra de allí, funcionaba en la calle Bartolomé Mitre 2135.

El 1° de mayo de 1932, se alquila una nueva sede para la Secretaría, que funciona en la calle Pasteur 470. 

A partir de 1934, la nueva Sede Central se ubica en la Avenida Córdoba 3358, de la Capital Federal. 

En 1940 se alquila un Campo de Deportes en San Isidro, aunque de breve existencia ya que desde Diciembre de 1942, Macabi resuelve el arrendamiento de 

un Camping para sus asociados en Punta Chica (Gran Buenos Aires). 

A partir de enero de 1944 con la realización del primer Campamento de nuestra Institución, en La Cumbre, provincia de Córdoba, tenemos también allí una sede vacacional, vigente hasta la actualidad.

El 14 de septiembre de 1952 se realiza el acto de inauguración oficial de nuestra nueva Sede Social, en la calle Tucumán 3135 de la Capital Federal. Con la fusión con el Círculo Israelita Argentino, nuestra entidad suma una nueva Sede Social, sita en la Avenida Corrientes 5268, en el barrio de Villa Crespo, también de la Capital Federal (en los años ´1980, Macabi se desprende de esta segunda sede central).

Tras desprenderse del camping en Punta Chica hacia 1963, a partir de Noviembre de 1965 posee Macabi un Campo de Deportes, situado en San Miguel en el Partido entonces llamado Gral. Sarmiento y hoy San Miguel, del Gran Buenos Aires).

Deportes 
Las primeras afiliaciones a federaciones deportivas son en Lucha (1934), Básquetbol Masculino y Femenino, Tenis de Mesa, Gimnasia y Acrobacia. 

Actualmente se halla afiliado a una veintena de federaciones deportivas —masculinas y femeninas— de la Argentina.

Desde 1952 hasta 1994, Macabi organizó la Copa José Camji para Equipos de Básquetbol Masculino.

Entre 1953 y 1968, Macabi participó de los Campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino.

Nuestros deportistas integran en importante número las Delegaciones Argentinas Macabeas que compiten en las Macabeadas (Nacionales, Panamericanas y Mundiales).

Atuendo deportivo 
Los colores preponderantes en nuestros equipos representativos de los distintos deportes son: celeste, el azul; blanco.

Referencias 

Partido de San Miguel
Clubes de la ciudad de Buenos Aires
Organizaciones judías en Argentina